Slovo Daedalus má několik významů:

 Daidalos – (latinská forma Daedalus) mytický řecký stavitel a vynálezce
 Daedalus (kráter) – kráter na odvrácené straně Měsíce ()
 (1864) Daedalus – blízkozemní planetka 
 Projekt Daedalus – návrh mezihvězdné sondy od Britské meziplanetární společnosti
 MIT Daedalus – letadlo poháněné lidskou silou
 BC-304 (Daedalus) – fiktivní lodě ze sci-fi seriálu Hvězdná brána
 Dædalus – čtvrtletník vydávaný American Academy of Arts and Sciences od roku 1955
 The Daedalus Encounter - PC hra z roku 1995